Comuna Baimaclia se poate referi la:

Comuna Baimaclia, Cantemir, comună din raionul Cantemir, Republica Moldova
Comuna Baimaclia, Căușeni, comună din raionul Căușeni, Republica Moldova